Eléni Daniilídou e Jasmin Wöhr erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Allianz Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nina Bratčikova e Darija Jurak che hanno battuto in finale Alexandra Cadanțu e Ioana Raluca Olaru 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova /  Darija Jurak (campionesse)
 Alizé Cornet /  İpek Şenoğlu (primo turno)

 Sharon Fichman /  Laura Pous Tió (quarti di finale, ritiro) 
 Elena Bogdan /  Stefanie Vögele (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Allianz Cup 2011